

Patronyme

 Henri Pittier (1857-1950) géographe, naturaliste et botaniste suisse émigré au Costa Rica puis au Venezuela.
 Jacques-Michel Pittier (1955-  ) est un écrivain et journaliste vaudois.

Divers
 Parc national Henri Pittier est un parc national au Venezuela.

Homonymie